Risorgimento ima više značenja:
 Risorgimento
 Risorgimento, Treviso
 Risorgimento, Varese